

Persone 

Achille Sacchi – calciatore italiano
Achille Sacchi – patriota italiano
Ada Sacchi Simonetta – bibliotecaria e docente italiana
Andrea Sacchi – pittore italiano
Antonio Sacchi – calciatore italiano
Arrigo Sacchi – allenatore di calcio italiano
Bartolomeo Sacchi – umanista italiano
Bruno Sacchi – architetto italiano
Carlo Sacchi – pittore italiano
Carlo Alberto Sacchi – ingegnere nucleare, docente universitario e scienziato italiano
Defendente Sacchi – giornalista, filosofo e scrittore italiano
Enzo Sacchi – ciclista italiano
Ettore Sacchi – avvocato e politico italiano
Fabio Sacchi – ciclista italiano
Fabrizia Sacchi – attrice italiana
Federico Sacchi – ex calciatore argentino
Filippo Sacchi – giornalista, scrittore e critico cinematografico italiano
Floraleda Sacchi – arpista, compositrice e musicologa italiana
Francesco Sacchi – compositore, arrangiatore e direttore di coro italiano
Gaetano Sacchi – garibaldino e senatore italiano
Gaspare Sacchi – pittore italiano del Rinascimento
Gianni Sacchi – vescovo cattolico italiano
Giovanni Sacchi – calciatore italiano
Giovanni Sacchi – designer italiano
Giovenale Sacchi – religioso, musicologo e insegnante italiano
Giulio Sacchi – vescovo cattolico italiano
Giuseppe Sacchi – imprenditore italiano
Giuseppe Sacchi – educatore e pedagogista italiano
Giuseppe Sacchi – sindacalista e politico italiano
Juan Luca Sacchi – arbitro di calcio italiano
Lele Sacchi – disc jockey, produttore discografico e conduttore radiofonico italiano
Luca Sacchi – nuotatore e commentatore televisivo italiano
Luigi Sacchi – fotografo italiano
Mara Sacchi – ex nuotatrice italiana.
Marcello Sacchi – vescovo cattolico italiano
Marietta Sacchi – mezzosoprano italiano
Massimo Sacchi – ex nuotatore italiano
Maurizio Sacchi – ex calciatore italiano
Maurizio Sacchi – scienziato ed esploratore italiano
Osvaldo Sacchi – allenatore di calcio e calciatore italiano
Paolo Sacchi – militare ed eroe italiano
Pier Francesco Sacchi – pittore italiano
Pietro Sacchi – calciatore italiano
Renato Sacchi – ex tiratore a segno italiano
Salvatore Sacchi – compositore italiano
Velia Sacchi – partigiana e giornalista italiana nota anche come pittrice e scultrice

Altro 
 Sacchi – cognome italiano
Bivacco Sacchi – bivacco dell'Appennino piacentino
Bruno Sacchi – personaggio della serie televisiva I ragazzi della 3ª C
Giulio Sacchi – personaggio del film Milano odia: la polizia non può sparare
Premio Filippo Sacchi – premio della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia
 Sacchi antierosione